Maligny puede referirse a: 

 Maligny, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Maligny, comuna francesa situada en Yonne.